

Geografie 
Spanje
 Levante (Córdoba), wijk van Córdoba
 Levante (Palma de Mallorca), wijk van Palma de Mallorca
 Levante (streek), streek in het oosten van Spanje
Italië
 Riviera di Levante, benaming voor de Italiaanse Rivièra
 Sestri Levante, gemeente in Italië
 Welschnofen (Italiaans: Nova Levante), Italiaanse gemeente in Zuid-Tirol

Muziek 
 Levante, pseudoniem van de Italiaanse singer-songwriter Claudia Lagona

Voetbal 
 Levante UD, een voetbalclub uit de Spaanse stad Valencia
 US Sestri Levante, een voetbalclub uit de Italiaanse plaats Sestri Levante

Overig 
 Levante (merk), een Italiaans merk van kousen
 Levante-EMV, een regionale krant uit de Spaanse stad Valencia
 Maserati Levante, een cross-over SUV van Maserati

Zie ook 
 Levant (doorverwijspagina)